Чику́нов — русская фамилия; женская форма Чикунова.
 Чикунов, Авенир Геннадьевич (1923—2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Чикунов, Александр Васильевич (род. 1963) — российский менеджер и предприниматель, экс-член правления РАО ЕЭС России.
 Чикунов, Игорь Владимирович (род. 1966) — российский преступник, лидер группировки «Чикуновские».